Eling – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Eling – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Totton and Eling – civil parish